Виноградов може да се отнася заː
 Анатолий Виноградов – руски писател (1988 – 1946)
 Павел Виноградов – руски космонавт (р. 1953)
 Сергей Виноградов – руски художник (1869 – 1938)
 Виноградов – град в Украйна